Abdul Razak malajziai miniszterelnök
 Abdul Razak (1964) indonéz kajakozó, olimpikon
 Abdul Razak (1992) elefántcsontparti válogatott labdarúgó